Missouri Township peut désigner les townships suivants, aux États-Unis :

 Missouri Township du comté de Nevada en Arkansas.
 Missouri Township du comté de Pike en Arkansas.
 Missouri Township du comté de Burleigh dans le Dakota du Nord.
 Missouri Township, du comté de Boone dans le Missouri.
 Missouri Township du comté de Brown dans le Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships